Tóth Vilmos
 Tóth Vilmos (1832–1898), politikus
 Tóth Vilmos (1960–2013) zenész, a Solaris dobosa
 Tóth Vilmos (1973–) történész, antropológus
 Tóth Vilmos, magyarkanizsai építész
hasonló nevű személyek
 Viliam Pauliny-Tóth (1826–1877) szlovák politikus, költő, újságíró